История штата Пенсильвания начинается в 1681 году, когда Уильям Пенн получил земельный грант от английского короля Карла II, хотя европейские поселенцы появлялись здесь и ранее. Еще в 1643 году голландцы основали здесь небольшую колонию. Ранее, до прихода европейцев, эту землю населяли индейские племена ленапе, саскуеханнок, ирокезы, эри, шауни, арандикия, и иные. Большинство этих племён исчезли из-за болезней и иных причин ещё до прихода европейцев.

Первые попытки колонизировать берега реки Делавэр предприняли голландцы, но не достигли успеха, а в 1638 году сюда прибыли шведы и основали колонию Новая Швеция, которая вскоре была захвачена голландцами. Англичане завладели территорией Пенсильвании в 1667 году, а в 1681 году Уильям Пенн основал колонию для квакеров, и вскоре был построен город Филадельфия, первое поселение, построенное сразу по плану. В середине XVIII века сюда переселилось много немцев и ирландских шотландцев.

Пенсильвания играла важную роль в событиях Американской революции, а Филадельфия долгое время была столицей США. С XVIII до XIX века штат был вторым по численности населения в стране, а Филадельфия была вторым по населению городом США. В годы Гражданской войны штат внёс важный вклад в формирование и снабжение федеральной армии. После войны он стал форпостом республиканцев, важным индустриальным центром и транспортным узлом. После Великой депрессии в 1930-х годах и II Мировой войны в Пенсильвании стала развиваться в основном сфера услуг, а в политическом плане он стал Колеблющимся штатом.

Доколониальная история

Европейская колонизация 

В начале XVII века Голландская Ост-Индская компания активно осваивала Африку и Индию, а в 1609 году она поручила английскому капитану Генри Гудзону найти более короткий, северо-западный путь в Китай. В августе того года, следуя вдоль американского побережья, Гудзон ненадолго заходил в Делавэрскую бухту. Это путешествие Гудзона дало основания Голландии претендовать на побережье Северной Америки. В 1614 году к американскому берегу прибыл голландский капитан Корнелиус Якобсон Мэй, котоырй в 1616 году исследовал делавэрское побережья и поднялся вверх по реке Делавэр примерно до места современной Филадельфии. В 1621 году была создана Голландская Вест-Индская компания, которая поручила капитану Мэю построить форт Нассау на месте современного Глостера в Нью-Джерси. В 1629 году была создана первая колония: в 1631 году губернатор Манхэттена купил у индейцев участок земли возле современного делавэрского Льюиса, там поселилось примерно 30 человек, которые назвали своё селение Сваннендель, но уже в 1632 году все они были убиты индейцами. Дальнейшие попытки колонизации были признаны бесполезными, и так закончилась первая попытка заселения Делавэрской бухты.

В это время шведский король Густав II Адольф тоже задумывался над колонизацией Америки, и незадолго до своей гибели в битве при Лютцене отдал распоряжение об организации колонии. Вследствие этого в 1627 году канцлер Аксель Оксеншерна отправил в Америку два корабля («Кальмар Нюкель» и «») с шведскими и финскими колонистами, и они прибыли к реке Делавэр в 1638 году. Руководил экспедицией Петер Минёйт, бывший губернатор Нового Амстердама, перешедший на шведскую службу. Колонисты основали на берегу Делавэрской бухты Форт Кристина, и в том же году Минёйт купил у  местных индейцев весь западный берег реки Делавэр до реки Скуйкилл, а позже до трентонских порогов, и на этих землях образовалась колония Новая Швеция. Голландские и вирджинские колонисты выразили своё недовольство появлением шведов, но Минёйт не обратил на это внимания. Колония постепенно разрасталась, хотя условия жизни были тяжёлыми, и деревянные дома не были приспособлены для местного климата. В 1642 году колонию возглавил Юхан Принц, один из лучших губернаторов в истории колонии.

Рост шведской колонии стал тревожить голландцев, которые боялись потерять собственную колонию на Гудзоне. В 1655 году они собрали небольшой флот, перебросили к реке Делавэр 600 солдат, и легко подчинили шведскую колонию, у которой вообще не было военных. Шведам разрешили остаться, если они дадут клятву верности Голландии, а все желающие могли вернуться в Швецию. Голландцы не стали селиться на завоёванной территории, и она осталась в основном шведской. Колонисты жили на западном берегу реки в основном в Апланде (совр. Честер) и Нью-Амстеле (совр. Ньюкасл).

Между тем напряженность между Голландией и Англией усилилась в 1663 году: Англия решила, что именно существование голландской колонии способствует тому, что голландцы нарушают Навигационный акт 1660 года. В марте 1664 года король Карл II подарил голландскую колонию своему брату, герцогу Йоркскому. В конце мая 4 корабля под командованием Ричарда Николса вышли из Англии и 26 августа подошли к Новому Амстердаму. 8 сентября город был сдан и переименован в Нью-Йорк. Оттуда была направлена экспедиция к реке Делавэр: когда английские корабли подошли к Нью-Амстелу, голландский командир отказался сдаться и селение было взято штурмом. Голландские солдаты были проданы в рабство, а их земли конфискованы. От шведов потребовали принесения присяги на верность Англии, что они и сделали. Англичане не стали активно заселять берега Делавэра, поэтому его население осталось голландско-шведско-финским. В 1669 году на месте современной Филадельфии была построена церковь, известная сейчас как . В 1773 году голландцы ненадолго отбили у англичан Нью-Йорк, но на жизни делавэрской колонии это никак не сказалось.

Провинция Пенсильвания 

Когда Карл II передал землю между Гудзоном и Делавэром герцогу Йоркскому, тот, в свою очередь, передал её  (брату вирджинского губернатора) и Джорджу Картерету. Образовалась провинция, которую назвали Нью-Джерси, поскольку Картерет родился на острове Джерси и был там губернатором. У Беркли не было возможности управлять провинцией, поэтому в 1675 году он продал её за 1000 фунтов стерлингов двум квакерам, Фенвику и Биллинджу, которые не смогли поделить владения и пригласили посредником Уильяма Пенна. Позже они оба передали землю в управления трём доверенным лицам, одним из которых был Пенн. Так Пенн познакомился с ситуацией в Новом Свете и стал думать о своей собственной колонии. В 1677 году он составил план управления колонией Нью-Джерси.

В июне 1680 года Пенн запросил у короля Карла II грант на земле к западу от реки Делавэр. Запрос попал в Тайный совет, которая передала его в Торговую палату, которая договорилась с колонией Мэриленд о границе и составила хартию. Она вступила в силу 4 марта 1681 года и была официально объявлена королём 2 апреля 1681 года. Пенн предлагал назвать колонию Новым Уэльсом или Сильванией, но король настоял на названии «Пенсильвания» в память заслуг Уильяма Пенна старшего. Колония была подарена Пенну в счёт долга короля перед его отцом, и таким образом король избавился от долгов, Пенн нашёл способ избавить английских квакеров от гонений, и заодно обеспечил себе доход с колонии. Он ещё год прожил в Англии, и за это время разработал план временного правительства колонии, написал конституцию, и сформулировал свои пожелания относительно отношений с индейцами и соседними колониями. Одновременно он начал пропагандировать идею переселения квакеров в Новый Свет.

Инструкции Пенна требовали поддерживать дружественные отношения с индейцами. Все конфликты должны были разбираться смешанной комиссией, преступления против индейцев рассматривались так же, как и преступления против европейцев, а пострадавший от индейцев не имел права предпринимать ответных мер, а должен был подавать жалобу в магистрат.

Пенн покинул Англию и прибыл в Делавэрскую бухту 24 октября 1682 года, поэтому этот день впоследствии считался днём рождения колонии Пенсильвания. Он высадился в Нью-Касле, и сразу же отправился на то место, где предполагалось основать город Филадельфия, где утвердил предложенный ему план города. Пенн поселился в Апланде и на 6 декабря назначил первое собрание Совета и Ассамблеи. После этого он заключил договор с делаварами, о чём не сохранилось подробностей, но по всем признакам это было реальное событие. Он купил у индейцев несколько участков земли и вместе с ними совершил путешествие в долину Саскеханны. Кроме этого, он посетил Нью-Йорк и колонию Мэриленд, надеясь договориться о границах. Однако, ему не удалось согласовать свою позицию с властями Мэриленда, поэтому в августе 1684 года он вернулся в Англию для решения этого вопроса.

Американская революция

Примечания

Литература

Статьи